Název Barania kopa může označovat:

 Barania kopa (Vysoké Tatry) – štít ve Vysokých Tatrách na Slovensku (2275 m n. m.) 
 Barania Kopa (Góry Opawskie) – kopec ve Zlatohorské vrchovině v Polsku u Krnova  (411,3 m n. m.), synonyma: Czeska Górka, Czeska Góra, viz Bliszczyce